SteamOS — операционная система, основанная на Debian Linux, разрабатываемая корпорацией Valve специально для сервиса Steam. SteamOS была ориентирована для запуска игр на экране телевизора. SteamOS стала доступна в качестве бесплатной операционной системы для пользователей и свободно лицензируемой для разработчиков.

Особенности 
Разработчики утверждали, что в SteamOS значительно улучшена производительность обработки графики. Велись работы над обработкой звука, а также уменьшением задержки при использовании средств ввода на уровне операционной системы.

Домашний стриминг позволил играть в игры для Windows и MacOs, доступные в библиотеке Steam, на устройстве со SteamOS. Игра запускается на компьютере под управлением Windows или OS X и транслируется по локальной сети на устройство со SteamOS, подключённое к телевизору.

Функция Family Sharing позволила делиться своими играми с другими игроками. Игроки могут по очереди играть в игры друг друга, зарабатывая при этом собственные достижения.

Облачный сервис Steam Cloud обеспечивает доставку контента, хранение файлов, доступ к ним и автоматическое обновление ПО. Стала доступна мастерская Steam — сервис для создания, публикации и поиска дополнений к играм.

SteamOS позиционируется как «совместная, развлекательная, многопользовательская платформа».

История 
На конвенте  в сентябре 2013 соучредитель и исполнительный директор Valve Гейб Ньюэлл заявил, что он считает «Linux и открытое программное обеспечение будущим игровой индустрии», далее сказав, что его компания разрабатывает отладчик, который поможет разработчикам игр под Linux. 20 сентября в магазине Steam появилась страница с названием «Вселенная Steam будет расширяться в 2014», где анонсировались три новинки, относящиеся к играм и скрывающиеся под обозначениями O, [O ] и O+O. Первая новинка была раскрыта 23 сентября, и ею оказалась новая операционная система SteamOS, которая, по заявлению Valve, должна была лучше всего подойти для доставки товаров покупателям. Особое внимание было уделено открытости операционной системы, которая будет распространяться бесплатно, а пользователи смогут изменять и заменять любое программное обеспечение в ней.

Первый публичный релиз бета-версии SteamOS состоялся 13 декабря 2013 года. При этом разработчики порекомендовали устанавливать на компьютер данную версию только тем, кто хорошо знаком с Linux.

Выпуски

Отзывы и оценки 
После первоначального объявления многие разработчики видеоигр поделились своими мыслями о SteamOS. Создатель Minecraft Маркус Перссон описал операционную систему как «удивительную новость», а разработчик Thomas Was Alone Майк Бителл назвал её «поощрением» для инди-игр. Другие разработчики, такие как DICE, заявили, что они планируют поддерживать свои игры на Linux и SteamOS. Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд отметил, что он считает, что операционная система нуждается в уникальном приложении для привлечения разработчиков, говоря, что «без этого обязательного к покупке продукта, который приведёт всех нас к этой цели, я ожидаю, что отрасль будет смотреть с интересом, но в основном останется неизменной».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница для скачивания дистрибутива
 Инструкция по установке и базовой настройке

Программное обеспечение Valve
Steam
Дистрибутивы Linux